Oh! great, настоящее имя  — японский мангака. Oh! great известен благодаря ряду произведений, в частности Tenjho Tenge и Air Gear. Манга автора примечательна хорошей прорисовкой задних планов, большим количеством боев и обилием этти. Он также является создателем популярной серии Silky Whip.

Oh! great любит использовать английские и изредка русские слова. Например, в манге Air Gear названия всех техник, которые выполняют герои, написаны на английском, а некоторым командам даны русские имена.

Псевдоним «Oh! great» произошёл от его имени: если читать его на японский манер (вначале фамилия, затем имя) Огурэ Ито звучит как английская фраза .

Работы 
  (37 томов, 2002—2012)
  (1 том, 1999)
  (2 тома, 2001)
  (22 тома, 1998—2010)
 Burn Up Excess и Burn Up W (1 том, 1998) 
 Silky Whip (хентайная манга)
  (17 томов, 2018–?, манга-адаптация одноимённого ранобэ)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии манги Коданся